Liste der Kulturdenkmale in (der) Innenstadt bzw. Liste der Kulturdenkmäler in (der) Innenstadtsteht für:

 Liste der Kulturdenkmale in der Innenstadt (Bautzen)
 Liste der Kulturdenkmale in der Innenstadt (Zwickau)
 Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz)

 Liste der Kulturdenkmale in Pforzheim-Innenstadt
 Liste der Kulturdenkmale in Ulm-Innenstadt

 Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Innenstadt

Siehe auch:

 Liste der Kulturdenkmale in der Stadtmitte (Erfurt)